Vuosaari kan syfta på:

 Vuosaari (ö i Finland) –  en ö i Finland
 Vuosaari – en stadsdel och ett distrikt i östra Helsingfors, Finland, se Nordsjö, Helsingfors stad